Что оставит ветер — альбом и сингл Дениса Майданова:
 Что оставит ветер (альбом)
 Что оставит ветер (сингл)